«Никки Туз» () — семейный фильм канала Nickelodeon, основанный на книге «Никки Туз: Добро пожаловать в семью». Мировая премьера состоялась 27 мая 2013 года, в России — 26 октября 2013 года.

Сюжет 
Ученик начальной школы Николас Борелли собирался отправиться на лето в математический лагерь Вандертон, но его отправляют на лето в Бруклин к дяде Френки и бабушке Тутти, а там не совсем так как у родителей. И однажды его приняли за печально известного Никки Туза.

Роли 
 Ноа Манк — Николас Борелли
 Стив Ширрипа — дядя Френки
 Рита Морено — бабушка Тутти
 Кассиус Крайгтни — Томми
 Кристина Проспери  — Донна
 Джесси Камачо — Джош
 Элизабетта Фантоне — Лорран
 Майкл Империоли — доктор
 Джеймс Гандольфини — Полли

Ссылки 
 
 

Nickelodeon
Семейные фильмы США
Фильмы Канады 2013 года
Фильмы США 2013 года
Семейные фильмы Канады